Погоре́лый () — фамилия.

Известные носители 
 Погорелый, Анатолий Иванович (1905—?) — советский оператор документального кинематографа.
 Погорелый, Леонид Владимирович (1934—2003) — советский и украинский учёный в области машиностроения, механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства.
 Погорелый, Хенрик (1908—1943) — польский шахматист.

Погорелая 
 Погорелая, Елена Алексеевна (род. 1987) — российский литературный критик, редактор отдела современной литературы в журнале «Вопросы литературы».

Погорилая 
 Погорилая, Анна Алексеевна (род. 1988) — российская фигуристка.

Топоним 
 Погорелый — хутор, Корочанский район, Белгородская область

См. также